

Gospodarka i ekonomia 
 Boom – nagły wzrost koniunktury, szybki, ale nietrwały rozkwit życia gospodarczego
 Boom – krótkotrwała, sztuczna podwyżka kursów papierów wartościowych na giełdzie lub cen towarów

Muzyka 
 Boom – polski zespół muzyczny
 Boom – album zespołu The Sonics z 1966 roku
 Boom – album zespołu Sexbomba z 1993 roku
 „Boom” – utwór zespołu Bloodhound Gang pochodzący z wydanego w 1996 roku albumu One Fierce Beer Coaster
 „Boom” – singel Anastacii będący oficjalną piosenką Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej w 2002 roku 
 „Boom” – utwór zespołu Soulfly pochodzący z wydanego w 2000 roku albumu Primitive
 „Boom” – singel zespołu P.O.D. pochodzący z wydanego w 2002 roku albumu Satellite
 „Boom” – singel Royce’a da 5'9" pochodzący z wydanego w 2002 roku albumu Rock City (Version 2.0)
 „Boom!” – utwór zespołu System of a Down pochodzący z wydanego w 2002 roku albumu Steal This Album!
 „Boom” – singel Maria pochodzący z wydanego w 2004 roku albumu Turning Point
 „Boom” – utwór zespołu Mary Mary pochodzący z wydanego w 2008 roku albumu The Sound
 „Boom” – utwór Anjulie pochodzący z wydanego w 2009 roku albumu nazywającego się tak samo jak autorka
 „Boom” – singel Snoop Dogga pochodzący z wydanego w 2011 roku albumu Doggumentary
 „Boom” – utwór zespołu Major Lazer pochodzący z wydanego w 2015 roku albumu Peace is the Mission Extended
 „Boom!” – utwór zespołu Simple Plan pochodzący z wydanego w 2016 roku albumu Taking One for the Team
 „Boom!” – utwór Lila Yachty’ego pochodzący z wydanego w 2018 roku albumu Lil Boat 2
 „Boom” – singel zespołu X Ambassadors pochodzący z wydanego w 2019 roku albumu Orion
 „Boom” – utwór YoungBoy Never Broke Again pochodzący z wydanego w 2020 roku albumu Top

Kinematografia i telewizja 
 Boom – brytyjski film dramatyczny z 1968 roku
 Boom – indyjski film kryminalny z 2003 roku (w Polsce znany pod tytułem Brylantowy spisek)
 Boom – tytuł 16. odcinka 13. sezonu amerykańskiego serialu telewizyjnego Power Rangers
 Boom – tytuł 13. odcinka 1. sezonu amerykańskiego serialu telewizyjnego CSI: Kryminalne zagadki Las Vegas
 Boom! – tytuł 28. odcinka 2. sezonu amerykańskiego serialu telewizyjnego Castle
 BOOM – tytuł 13. odcinka 4. sezonu amerykańskiego serialu telewizyjnego Agenci T.A.R.C.Z.Y.

Literatura 
 Boom! – powieść Marka Haddona z 2008 roku

Media 
 Boom! Studios – amerykańskie wydawnictwo komiksowe
 Boom TV – rumuńska telewizja satelitarna
 Boom FM – kanadyjska stacja radiowa
 Boom Radio – brytyjska stacja radiowa

Geografia 
Stany Zjednoczone
 Boom – obszar niemunicypalny w stanie Tennessee, w hrabstwie Pickett
 Boom – dawna nazwa Summerfield, obszaru niemunicypalnego w stanie Teksas, w hrabstwie Castro
Pozostałe
 Boom – miejscowość i gmina w Belgii, w Regionie Flamandzkim, w prowincji Antwerpia
 Boom Mountain – szczyt górski w Kanadzie

Osoby 
Nazwisko „Boom”, „de Boom”, „van der Boom”
 Bert Boom – holenderski kolarz
 Boudewijn Karel Boom – holenderski botanik
 Irma Boom – holenderska graficzka i typografka
 Karel Boom – belgijski malarz
 Lars Boom – holenderski kolarz
 Max de Boom – holenderski piłkarz
 Claire van der Boom – australijska aktorka
 Jeroen van der Boom – holenderski piosenkarz
Pseudonim zawierający słowo „Boom”
 Boom – pseudonim Lee Mina-ho, południowokoreańskiego rapera, piosenkarza, aktora i osobowości telewizyjnej
 Boom Desjardins – pseudonim Daniela Desjardinsa, kanadyjskiego piosenkarza
 Benny Boom – pseudonim Benny’ego Douglasa, amerykańskiego reżysera
 Paddy Boom – pseudonim Patricka Seacora, amerykańskiego perkusisty

Zobacz też 
 „Boom Boom” – utwór Emmy
 „Boom Boom Boom” – utwór Aureli Gaçe
 „Boom, Boom, Boom, Boom!!” – utwór zespołu Vengaboys 	
 Boom kauczukowy
 Baby boom – okres zwiększonej liczby urodzeń
 Baby Boom – amerykański film komediowy z 1987 roku